Jméno a příjmení Josef Novák nosí více osob:
 Josef Novák (1948) (* 1948) – československý motocyklový závodník
 Josef Novák (1900) (1900–1974) – československý reprezentant ve fotbale
 Josef Novák (1893) (1893–1934) – český vojenský letec, zkušební pilot firmy Aero
 Josef Novák (architekt) – český architekt (Husův sbor v Brně-Králově Poli)
 Josef Novák (bezpartijní politik) (1918–???) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Josef Novák (fotbalista) (* 1956) – československý reprezentant ve fotbale
 Josef Novák (fotbalový brankář) (* 1966) – český fotbalový brankář
 Josef Novák (fytopatolog) (1920–1986) – český zemědělský odborník
 Josef Novák (herec) (1880–1942) – český herec
 Josef Novák (hokejista) (* 1953) – český hokejista
 Josef Novák (hudebník) (1927–2011) – český hudebník a hudební pedagog
 Josef Novák (hygienik) (1841–1886) – rakouský hygienik
 Josef Novák (kněz) (1767–1844) – český římskokatolický kněz, který byl v letech 1823–1843 arcibiskupem v Zadaru
 Josef Novák (letec) (1912–1940) – český vojenský letec
 Josef Novák (malíř) (1902–1987) – český malíř, grafik, ilustrátor a karikaturista
 Josef Novák (matematik) (1905–1999) – český matematik
 Josef Novák (obchodník) (1855–1906) – český textilní obchodník a podnikatel
 Josef Novák (operní režisér) (* 1942) – český operní režisér
 Josef Novák (památkář) (1849–1927) – autor knih o památkách Jindřichova Hradce
 Josef Novák (politik) (1888–1970) – československý politik za Čs. stranu lidovou
 Josef Novák (politik KSČ) (1913–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Josef Novák (poslanec ČNR) (1921–???) – český a československý politik, za normalizace bezpartijní poslanec ČNR
 Josef Novák (skladatel) (1867–1940) – český hudební skladatel
složená jména
 Josef Novák-Wajda (* 1953) – český filmový herec a režisér
 Josef Petr Novák (* 1936) – český fyzikální chemik
 Josef Vincenc Novák (1842–1918) – český technik a průmyslník